У́лей — искусственное жилище медоносных пчёл, изготовленное человеком для их содержания. В одном улье живёт одна пчелиная семья. Конструкция улья определяет систему ухода за пчёлами.

Неразборные ульи 

В естественных условиях пчёлы живут в дуплах деревьев, реже в расщелинах скал и других подходящих природных объёмах.

В лесах на территории России издревле добывали из дупел мёд и воск. Люди давно научились делать искусственные дупла для заселения пчёлами — бо́рти. Остатки бортевого пчеловодства можно встретить и сейчас в некоторых местах (например, в лесах Башкирии). Часто дупла вместе с пчелиными семьями выпиливали из дерева и переносили на какое-нибудь другое место. Когда эти борти в виде колод стали собирать в одном месте для удобства охраны и обслуживания, произошёл переход от пчеловодства бортевого к пасечному.

В южных безлесых районах пчёл держали в сапетках — ульях из прутьев или соломы, обмазанных глиной. В степных районах для пчёл делали также ящики из досок или выдалбливали тонкостенные дуплянки, в которых держали пчел.

Борть, колода, дуплянка, сапетка были неразборными ульями. Пчёлы застраивали их сотами, и человек мог проникнуть внутрь гнезда (например, для отбора мёда), только разрушив жилище пчёл.

Линеечные ульи 
Переходной системой от неразборного улья к разборному стал линеечный улей, в котором под съёмную крышку укладывали параллельно ряд деревянных линеек так, чтобы под каждой линейкой пчёлы отстроили отдельный сот. Подрезая соты с боков и отделив их таким образом от боковых стенок, можно было осторожно вынуть отдельный сот, не разрушая его. Однако линеечные ульи широкого распространения не получили и были лишь переходной ступенью к современным рамочным (разборным) ульям, которые открыли возможность управлять жизнедеятельностью пчёл.

Рамочные ульи

История 

Рамочный улей изобрёл в 1814 году украинский и русский пчеловод П. И. Прокопович, назвав свой новый улей Петербург. На первенство претендуют также Ян Джержон (создал свой разборный улей в 1838 году) и Август фон Берлепш (1852). Однако рамочная конструкция, близкая к современной, была запатентована в США Л. Лангстротом в 1851 году; рамки в улье Лангстрота извлекались сверху, именно эта конструкция и стала наиболее распространённой в мире.

Устройство 
Рамочный улей образуется из составных частей. В отдельных конкретных случаях улей можно по-разному скомплектовать из них. В комплект улья обычно входят:
 Съёмное дно (в ряде конструкций дно является частью 1-го корпуса).
 Корпуса (в зависимости от типа улья от одного до нескольких).
 Магазинные надставки (она может быть одна или несколько, часто независимо от типа улья); каждая надставка имеет один полный комплект рамок (в зависимости от конструкции 10-24).
 Крыша (при павильонном содержании пчёл может отсутствовать, потому что ульи стоят под крышей здания/прицепа).
 Рамки, в которых пчёлы отстраивают соты; как правило на каждый корпус держат два комплекта рамок, а на надставку один.
 Разделители рамок (например, колышки или другая система для фиксирования определённой ширины межрамочного пространства).
 Холстик или потолок из тонкой доски (он укладывается поверх рамок самого верхнего корпуса).
 Кормушка (чаще всего это кормушка-рамка).
 Прилётная доска; чаще всего она несъемная и есть под каждым летком.
 Диафрагма (для отделения семей, делящих один корпус; или обжитой части корпуса от пустой).
 Одна или несколько разделительных решеток (они не дают проникнуть матке в корпус или надставку для меда и засеять там яйца)
 Подушка или несколько (с наполнителем из сушёного мха, ваты или другого материала).

Виды 

Вертикальными ульями (стояками) называются все рамочные ульи, объём которых увеличивается вверх постановкой на гнездо новых корпусов или магазинов («полурамочных надставок»). Таким образом, рамки в вертикальном улье при увеличении его объёма располагаются в несколько ярусов.

Горизонтальными ульями (лежаками) называются ульи, объём которых увеличивается добавлением рамок к гнезду сбоку. Рамки в лежаках расположены в один ярус и сами ульи-лежаки имеют вид удлинённых ящиков. Фактически лежаки имеют только одну конструкцию, которая бывает несколько модифицирована отдельными пчеловодами.

В России одинаково широко распространены как многокорпусные ульи-стояки, так и лежаки.

Многокорпусная система считается более удобной при работе с большим числом пчелосемей, потому что позволяет работать не рамками, а корпусами. Нередко на одного пчеловода при корпусном содержании пчёл приходится 200 и более пчелосемей.

Улей-лежак 
В горизонтальном улье (лежаке) расширение гнезда происходит в бок. Наибольшее распространение в России получил улей-лежак на 20—24 низко-широкие рамки 435×300 мм, на Украине — с оборотными узко-высокими рамками 300×435 мм. Некоторые разновидности украинского улья и других ульев-лежаков снабжаются магазинами. Основные преимущества перед вертикальными ульями:
 Простая сборка гнезда на зиму.
 Возможность держать рядом с основной семьёй матку-помощницу или запасную матку с нуклеусом; а также 1—2 отводка, которые после зимовки пересаживают в отдельные ульи. В этом случае пространство улья разделяют глухой перегородкой и делают 2—3 летка.
 Благодаря большому пространству улья пчёлы длительное время находятся в рабочем состоянии, исключающим роение. Это в свою очередь позволяет надолго оставлять улей без необходимости его обслуживания.

Улей Дадана—Блатта 
Изобретён в 1891 году французским пчеловодом Ш. Даданом и усовершенствован швейцарцем Блаттом.

Однокорпусный улей на 12 рамок размерами 435×300 мм с магазинными полурамками 435×145 мм.

Улей Лангстрота—Рута 
В 1851 году протестантским пастором Л. Л. Лангстротом (США) был изобретён многокорпусный улей на 10 рамок (размерами 435×230 мм) в каждом корпусе. Затем улей был несколько усовершенствован и запущен в массовое производство американским пчеловодом-промышленником А. И. Рутом.

Корпусы улья ставят вертикально один на другой. Их количество (обычно не более шести) определяется степенью развития пчелиной семьи.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Чертежи ульев
 Многокорпусный улей Озерова А. П.
 Многокорпусный улей Роже Делона
 Правильное размещение ульев
 Содержание пчёл в многокорпусных ульях (фильм)
 Борьба с сыростью в ульях